

Patronymie 
 Arthur Simms (1953- 1987) est un chanteur et un acteur américain.
 Clyde Simms (1982- ) est un footballeur américain.
 Frederick Richard Simms (1863–1944) est un ingénieur anglais.
 James Phillip Simms (1837-1887) est un brigadier général de l'armée des États confédérés d'Amérique.
 Kevin Simms (1964- ) est un joueur de rugby à XV.
 Phil Simms (1954- ) est un joueur américain de football américain.
 Scott Simms (1970- ) est un politicien canadien.
 Wendy Simms est un personnage fictif incarné par l'actrice Liz Vassey dans la série télévisée américaine Les Experts.
 Wendy Simms (1972- ) est une coureuse cycliste canadienne.

Toponymie 
 Simms, census-designated place américaine située en Oklahoma.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais